Kasteel Bloemendale (Beernem)
Kasteel Bloemendale (Sint-Andries)